Серге́й Па́влович Ба́сков (а — ) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового батальона 562-го стрелкового полка 165-й стрелковой дивизии 70-й армии 2-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза (), майор.

Биография 
Родился а в Петрограде (ныне — Санкт-Петербург) в семье рабочего. Русский. Окончил неполную среднюю школу.

В Красной армии с 1939 года. В 1941 году окончил Тамбовское пехотное училище. В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Член ВКП(б) с 1943 года.

Батальон 562-го стрелкового полка (165-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт) под командованием майора Сергея Баскова в ночь на 19 апреля 1945 года с малыми потерями форсировал реку Ост Одер, и в трёхдневных ожесточённых боях отразил многочисленные контратаки противника.

22 апреля 1945 года вверенный майору Баскову стрелковый батальон форсировал последний водный рубеж — реку Вест Одер севернее германского города Гарц, где захватил и удерживал плацдарм до подхода подразделений 562-го стрелкового полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство майору Баскову Сергею Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7092).

После войны С. П. Басков продолжал службу в армии. Скончался 22 марта 1946 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 7092)
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Суворова III степени
 Орден Александра Невского
 Орден Отечественной войны II степени
 Медали

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Басков Сергей Павлович. Сайт "Вологодская областная библиотека им. И.В. Бабушкина"

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне